Châteaudouble ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Châteaudouble (Drôme) im Département Drôme
 Châteaudouble (Var) im Département Var